

Persone
André Pretorius – rugbista a 15 sudafricano
Andries Pretorius – generale e politico sudafricano
Fredriech Pretorius – multiplista sudafricano
Jackie Pretorius – pilota automobilistico sudafricano
Marthinus Wessel Pretorius – politico e militare sudafricano

Altro
Dottor Septimus Pretorius  – personaggio del film La moglie di Frankenstein